Sense steht für:
 Sense (Werkzeug), ein bäuerliches Werkzeug
 Kriegssense, eine mittelalterliche Waffe

Sense heißen folgende geographischen Objekte:
 Sense (Fluss), ein Fluss in der Schweiz
 Sensebezirk, ein Bezirk im Kanton Freiburg, Schweiz

Sense ist der Name folgender Personen:
 Torsten Sense (* 1961), deutscher Musiker, Synchronsprecher und Schauspieler
 Traute Sense (1920–1997), deutsche Schauspielerin 

Sense (englisch ausgesprochen ([sens]), engl. für ‚Sinn‘):
 die Leserichtung einer viralen Nukleinsäure, siehe Polarität (Virologie)
 HTC Sense, eine Bedienoberfläche auf Smartphone-Geräten

Siehe auch:
 Sens